Дюма́ () — фамилия, имеющая южно-французское происхождение.

Персоналии 
  (1805—1861) — французский поэт.
 
 Дюма, Гийом Матье (1753—1837) — французский генерал.
 Дюма, Жан-Батист (1800—1884) — французский химик.
 Дюма, Жорж (1866—1946) — французский психолог.
 Дюма, Колетт (1860—1907) — старшая дочь Александра Дюма-сына и Надежды Нарышкиной, внучка Александра Дюма (отца).
 Дюма, Марлен (род. 1953) — современная голландская художница южноафриканского происхождения.
 Дюма, Мари Александрин (1831—1878) — французская писательница, художница, дочь Александра Дюма (отца).
 Дюма, Ролан (род. 1922) — французский политик.
 Дюма, Ромен (род. 1977) — французский автогонщик.
 Дюма, Франк (род. 1968) — французский футболист.
 Дюма, Фредерик (1913—1991) — французский океанолог, дайвер и кинооператор.
 Дюма, Эми (род. 1975) — американская женщина-рестлер, известная под именем Лита.
 Ригвава-Дюма, Сюзан (род. 1966) — актриса и певица в жанрах джаз, мюзикл, опера и оперетта.

См. также 
 Дюма на Кавказе — советский фильм 1979 года.
 Дьюма-Ки () — роман Стивена Кинга (2008).